No, No, Nanette – musical
 No, No, Nanette – film del 1930 diretto da Clarence G. Badger
 No, No, Nanette – film del 1940 diretto da Herbert Wilcox
Tè per due (No, No, Nanette) – film del 1950 diretto da David Butler